St. Croix steht für:
 St. Croix Island, Insel in der Algoa Bay, Südafrika
 St. Croix (Rebsorte), Rotweinsorte
 St. Croix County, County in Wisconsin, USA
 St. Croix Falls, Kleinstadt in Polk County, Wisconsin, USA

Personen:
 Steven St. Croix (eigentlich Benjamin Banks; * 1968), US-amerikanischer Pornodarsteller

Siehe auch:
 Saint Croix
 Sainte-Croix
 St. Croix-Ara
 St. Croix Boom Site
 St. Croix Recreational Demonstration Area
 St. Croix River
 St. Croix River State Forest
 St. Croix and Penobscot Railroad
 HMCS St. Croix (I81)